Bandar Lampung (indonesisch bandar, „Hafenstadt“, „Umschlaghafen“, von arabisch/persisch bāndar), früher Tanjungkarang und Telukbetung (niederländisch: Oosthaven) mit dem unmittelbar dazugehörigen Hafen Panjang, ist eine Stadt im südlichsten Teil der indonesischen Insel Sumatra mit 1.191.622 Einwohnern (Stand 2020) und einer Fläche von 169,21 km². Sie liegt am nördlichen Ende der Bucht, die einen Teil der zwischen Sumatra und Java verlaufenden Sundastraße bildet. Bandar Lampung ist die Hauptstadt der Provinz Lampung.

Geschichte 
Bandar Lampung entstand Anfang der 1980er Jahre aus dem Zusammenschluss der Städte Tanjungkarang und Telukbetung. Zu Telukbetung gehört auch der Überseehafen Panjang. Dieser entwickelte sich aus dem von der Kolonialverwaltung Niederländisch-Indiens angelegten Oosthaven, dem Endpunkt von Eisenbahnlinien ins Landesinnere.

Bei der gewaltigen Explosion des Vulkans Krakatau 1883 wurde dieser südlichste Teil Sumatras von einer ungeheuren Flutwelle überspült, die auf javanischer und sumatranischer Seite 70.000 Todesopfer forderte und aufgrund des starken Ascheregens für lange Zeit das tägliche Leben lahmlegte. Eine Normalisierung trat erst wieder zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein.

Wirtschaft und Verkehr 
Bandar Lampung ist vorwiegend durch den Hafen, die Behörden der Provinzialverwaltung, die Verarbeitung der landwirtschaftlichen Produkte aus der umgebenden Provinz (wie Palmöl, Kaffee, Pfeffer, Tapioka) und den lokalen und internationalen Handel derselben geprägt. Die Bedeutung des Tourismus nimmt dank Strände und Inseln in der Umgebung zu.

Die Stadt ist eines der Zentren der Auswanderung von den übervölkerten Inseln Java und Bali. 50 km südöstlich liegt der Fährhafen Bakauheni, unmittelbar nordöstlich der Internationale Flughafen Radin Inten II. Der Trans-Sumatra-Highway verbindet die Stadt quer durch Sumatra mit Padang, Medan und Banda Aceh im Norden.

Bildung  
In Bandar Lampung gibt es mehrere private und (seit 1965) eine staatliche Universität, die Universitas Lampung mit einem breiten Fächerspektrum.

Söhne und Töchter der Stadt 
 Sri Mulyani Indrawati (* 1962), Wirtschaftswissenschaftlerin, Finanzministerin

Tourismus 
Touren zur Vulkaninsel Krakatau werden angeboten. Auch kann man kleine Motorboote zu den vielen kleinen idyllischen Inseln in der Bucht mieten. 70 km nordöstlich befindet sich das sehenswerte Elephant Training Centre im Way Kambas National Park.

Städtepartnerschaften 
  Pekanbaru, Indonesien
  Ipoh, Malaysia
  Split, Kroatien

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Asien
Ort auf Sumatra
 
Hauptort einer Verwaltungseinheit
Millionenstadt
Geographie (Lampung)